Гурбешти има више значења:

 Гурбешти (Спинуш), насеље у округу Бихор у Румунији
 Гурбешти (Кабешти), насеље у округу Бихор у Румунији